Pan-Amerikaans kampioenschap taekwondo is een internationaal kampioenschap voor taekwondo voor Amerika. Het kampioenschap werd voor het eerst in Mexico-Stad gehouden in het jaar 1978. Het evenement wordt in principe om de twee jaar door de Pan-American Taekwondo Union georganiseerd.

Het kampioenschap moet niet worden verward met taekwondo op de Pan-Amerikaanse Spelen of het Pan-Amerikaanse kampioenschap taekwondo van de International Taekwon-Do Federation (ITF).

Toernooien